Ghorbani est un patronyme porté notamment par :

  (1990-), footballeur professionnel azerbaïdjanais ;
 Alireza Ghorbani (1973-), chanteur, musicien multi-instrumentiste de musique traditionnelle persane ;
  (1889-1914), lutteur iranien ;
 Behzad Ghorbani (1971-), zoologiste iranien ;
 Cédric Ghorbani (1977-), auteur français de bande dessinée ;
  (1943-), lutteur poids mouche iranien.